Flughafen Stettin steht für:
 Flughafen Stettin-Goleniów, internationaler Flughafen außerhalb der Stadt Stettin, Polen, IATA-Code SZZ
 Flugplatz Stettin, Sportflugplatz im Stadtteil Dąbie von Stettin, Polen